Squirrel Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Squirrel Island (Iowa)
 Squirrel Island (Cumberland County, Maine)
 Squirrel Island (Lincoln County, Maine)
 Squirrel Island (Penobscot County, Maine)
 Squirrel Island (Minnesota)